Stora teatern har flera betydelser:

 Segerlindska teatern, Södra Hamngatan, Göteborg, kallades Stora teatern 1816–1833.
 Stora Teatern, Kungsparken – en teaterbyggnad i Göteborg.
 Stora teatern, Norrköping – en teaterbyggnad i Norrköping.
 Stora teatern, Linköping – en teaterbyggnad i Linköping.
 Kungliga Operan i Stockholm, kallades Kongl. Stora Theatern 1818–1825 och 1863–1888.
 Stora Teatern, Stockholm − en biograf vid Götgatan 49 i Stockholm, som existerade mellan 1916 och 1931.
 Stora teatern (TV-serie) – en dramaserie från 2002.